Хондо () — остров в Южной Корее.

Остров расположен в 115 км к юго-западу от порта Мокпхо провинции Чолла-Намдо.

Площадь — 6,47 км², наивысшая точка — 378 м. В 2001 году на острове проживало 710 жителей.

В 1931 году японцами был построен маяк, его свет виден за 50 км.

В 1981 году у острова организован морской национальный парк Тадохэхэсан площадью 2321 км², крупнейший в стране.

Примечания 

Острова Республики Корея
Чолла-Намдо
Острова Жёлтого моря